Dámaso es un nombre masculino. Puede referirse a:
Personas
 Dámaso I, papa (366-384).
 Dámaso II, papa (1048).
 Dámaso Alonso, poeta español.
 Dámaso Berenguer y Fusté, 1º Conde de Xauen, soldado y político español. 
 Dámaso Blanco, beisbolista venezolano.
 Dámaso Centeno, abogado, político y filántropo argentino.
 Dámaso Espino, beisbolista panameño.
 Dámaso García, baloncestista dominicano.
 Dámaso Antonio Larrañaga, clérigo y naturalista uruguayo.
 Dámaso Marte, beisbolista dominicano.
  Dámaso Pérez Prado, músico cubano. 
 Dámaso Rodríguez Martín, asesino serial español, alias "El Brujo". 
 Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, jurista español.
 Dámaso de Toro, alcalde de Ponce, Puerto Rico, en 1701.
Instituciones
 Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno (ISMDDC), Buenos Aires, Argentina. 
 Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga (UCUDAL), Montevideo, Uruguay.
 Universidad Eclesiástica San Dámaso, Madrid, España.
Geografía
 Distrito de Mariano Dámaso Beraún, en la Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco, Perú.
Ficción
 Padre Dámaso, personaje de la novela Noli me tangere de José Rizal.
Música
 Dámaso (2013), canción de Gerardo Ortiz;